Терлецкие () — дворянский род.

Антон Терлецкий, в службу вступил в 1812 году из кадет Императорского военно-сиротского дома в Ширванский пехотный полк подпоручиком и, находясь в чине полковника, 10 января 1830 г. получил диплом на потомственное дворянское достоинство.

Польские шляхетские роды Терлецких — гербов Клямры, Пржестржал, Сас и собственного.

Описание герба 
Щит пересечён. В верхней, лазоревой части, золотая армиллярная сфера. Во второй, червлёной части, вооруженный золотыми латами и щитом и сидящий на серебряном, покрытом червлёным седлом, коне воин, поражающий золотым копьём золотого дракона.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. Намёт: справа — лазоревый, с золотом, слева — червлёный, с золотом. Герб Терлецкого внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 75.

Литература 
 Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 75
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображён Георгий Победоносец
Шляхетские роды герба Пржестржал
Шляхетские роды герба Сас